La maison des Bains peut faire référence à :

 La maison des Bains à Kaysersberg (Haut-Rhin) ;
 La maison des Bains à Obernai (Bas-Rhin).